тер Хорст () — нидерландская фамилия.

Известные носители:
  (1908—1997) — нидерландская легкоатлетка.
  (род. 1954) — нидерландский политик и руководитель.
 Тер Хорст, Карел (1918—2003) — нидерландский футболист и тренер.
 Тер Хорст, Кор (1920—200?) — нидерландский футболист.